EMI est un sigle pouvant faire référence à :

 Emi, prénom japonais féminin ;
 EMI Group, ancienne major du disque dont les actifs ont été partagés entre Universal Music Group et Sony Music ;
 EMI Classics, filiale de EMI Group ;
 Ecole des métiers de l’information de Paris ;
 École militaire d'infanterie de Cherchell, ancienne école en Algérie française ;
 École Mohammadia d'ingénieurs de Rabat au Maroc ;
 expérience de mort imminente ;
 interférence électromagnétique (en anglais : ) ;
 blindage EMI ;
 éducation aux médias et à l'information, un enseignement interdisciplinaire en France.

Emi est aussi le surnom de Emtithal Mahmoud, poétesse soudanaise.

L'École militaire interarmes est abrégée en EMIA.